Erkelenz bezeichnet:
 Stadt Erkelenz im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Landkreis Erkelenz, ein ehemaliger Kreis in Nordrhein-Westfalen

Erkelenz ist Familienname von:
 Adolph Erkelenz (1831–?), deutscher Fotograf
 Anton Erkelenz (1878–1945), deutscher Gewerkschafter und Politiker (DDP, SPD) 
 Carl Hanns Erkelenz (1907–1993), deutscher Verlagsleiter und Schriftsteller
 Klaus Erkelenz (?–1973), deutscher Kernphysiker
 Peter Erkelenz (1897–1966), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Heinrich Müller-Erkelenz (1878–1945), Kölner Architekt

Siehe auch:

 Ercklentz